CHP, sigle composé des trois lettres C, H et P, peut faire référence à :
 Cumhuriyet Halk Partisi (en français, Parti républicain du peuple), un parti politique de Turquie ;
 Combined Heat and Power (en français, cogénération) ;
 Centre hospitalier de Périgueux ;
 California Highway Patrol, une agence américaine qui agit en tant que police d'État de la Californie ;
 centre hospitalier privé.